«Сара́товский подхо́д» () — американо-украинский фильм 2013 года в жанрах триллер и драма.

Фильм собрал 2 052 008 долларов в американском прокате. В России выпущен не был.

Фильм основан на реальных событиях, и повествует о двух американских мормонских миссионерах, которые были похищены в Саратове в 1998 году с требованием выкупа.

Слоган — Kidnapped, Ransomed, Saved (Похищены, выкуплены, спасены).

Сюжет 
Фильм повествует о реальной истории похищения в марте 1998 года в Саратове двух мормонских миссионеров Тревиса Таттла и Эндрю Прапста. Их продержали в заложниках в течение пяти дней, запросив у членов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней выкуп в размере более 300 000 долларов США. Вскоре местным оперативным органам удалось оказать давление на похитителей, и уже 22 марта миссионеры были освобождены. Сами похитители на следующий день были задержаны и приговорены к реальным срокам заключения.

Прокат 
Фильм получил большой успех в США (как коммерческий, так и среди кинокритиков), особенно в мормонских штатах.

В ролях 
 Корбин Олред — старейшина Таттл
 Маклэйн Нелсон — старейшина Прапст
 Никита Боголюбов — Николай
 Алекс Видов — Сергей
 Барт Джонсон — сенатор Гордон Смит
 Пегги Мэтсон — Донна Таттл
 Пол Малдер — мистер Таттл
 Дженнифер Эрексон — Мэри Прапст
 Брюс Ньюбалд — Ли Прапст

Факты 
 Фильм не снимался в Саратове. Все кадры были сняты в Киеве (Украина) и в американском штате Юта. Сообщалось, что фильм не удалось снять в России в связи с отказом в выдаче виз американской съёмочной группе. Из-за этого инфраструктура показанного в фильме Саратова разительно отличается от реальной.
 В титрах, помимо кинокомпании Three Coin Productions, указана также некая несуществующая Saratov Films.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Фильмы-боевики США
Фильмы-боевики Украины
Мормонизм в популярной культуре
Фильмы, основанные на реальных событиях
Россия в культуре и искусстве
Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы Украины
Фильмы-триллеры Украины
Фильмы-триллеры США
Фильмы Украины 2013 года
Фильмы США 2013 года
Фильмы о похищениях людей
Фильмы о Саратове